Махму́т Илья́чевич Аи́пов () — красноармеец 8-й роты 990-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). В апреле 1945 года во время войны участвовал в штурме опорного пункта противника, был неоднократно ранен, но, несмотря на это, лично уничтожил 26 солдат противника. Умер от полученных ран, в том же году посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.

Биография

Ранние годы 
Махмут Ильячевич Аипов родился 12 июля 1920 года в селе Кирюшкино Средне-Терешанской волости Хвалынского уезда Саратовской губернии в татарской крестьянской семье. Детство провёл в селе Костычи (ныне — пригород города Октябрьск, Самарская область). Там же получил начальное образование. По окончании школы стал работать слесарем, а позже — специалистом-железнодорожником в вагонном депо на станции Батраки Куйбышевской железной дороги.

В апреле 1942 года добровольцем через Пролетарский райвоенкомат города Куйбышева ушёл в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С мая того же года находился на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Сталинградском, Южном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. За время войны был трижды ранен. В 1944 году вступил в ВКП(б).

Весной 1944 года был отправлен служить в 8-ю стрелковую роту 990-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 9-й стрелковый корпус, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). Принял участие в Варшавско-Познанской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях.

17 апреля 1944 года во время боёв на подступах к Севастополю красноармеец Аипов вёл разведку расположения вражеских огневых средств. В бою с немецкими частями он убил двух солдат противника и сам был ранен. Несмотря на ранение, вернулся в часть и доставил командованию ценные сведения. 5 октября 1944 года за свой подвиг был награждён медалью «За отвагу».

Подвиг 
22 апреля 1945 года, во время боёв за пригород Берлина Каульсдорф, красноармеец Аипов заменил раненого наводчика пулемёта, выдвинувшись вперед к опорному пункту противника, созданному в одном из зданий. Ворвавшись в подвал здании, очередью из пулемёта он уничтожил несколько солдат противника, но сам был ранен. Видя, что враги перешли к рукопашной схватке, он выхватил гранату и бросил её в гущу противника, но осколками снова был ранен. Второй гранатой он уничтожил остальных противников. В тот же день он умер от полученных ран. На месте боя лежали 26 немецких солдат и офицеров. Похоронен в братской могиле на советском воинском кладбище в городе Мендзыжеч (Польша).

За свой подвиг красноармеец Махумут Ильячевич Аипов 31 мая 1945 года был посмертно награждён званием Герой Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

Награды 
 Герой Советского Союза (31 мая 1945):
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 Медали СССР:
 Медаль «За отвагу» (5 октября 1944)

Память 

На здании вагонного депо была установлена мемориальная доска. Имя героя носят средняя школа № 11 и одна из улица в городе Октябрьск в Самарской области. В Самаре на площади Славы его имя увековечено на памятном знаке «Куйбышевцы — Герои Советского Союза».

В посёлке Старая Кулатка в Ульяновской области его имя был высечено на памятнике Героям Советского Союза.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Умершие от ран